Кікі Бертенс і Юханна Ларссон були чинними чемпіонками, але цього разу Бертенс вирішила не брати участі. Ларссон грала в парі з Моною Бартель, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Hsieh Shu-ying і Сє Шувей.

Choi Ji-hee і Han Na-lae виграли титул, у фіналі перемігши Сє і Сє з рахунком 6–3, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Korea Open, парний розряд
2018